Christian Holst er navnet på flere personer:

 Christian Holst (arkitekt) (1882-1968) – dansk arkitekt (Mathias Christian Holst)
 Christian Holst (fodboldspiller) (født 1981) – færøsk fodboldspiller (Christian Lamhauge Holst)